Симон Израилевич Ио́фе (1897—1997) — советский учёный, специалист в области производства стекла и стекловолокна.

Биография 
С начала 1930-х по 1970-е годы работал в ГНИИС.

Совместно с  М. Г. Черняком и М. С. Аслановой разработал технологию производства стекловолокна: стекло расплавляют в изготовленной из тугоплавкого платинового сплава лодочке. На дне лодочки имеются отверстия (фильеры) с диаметром около 1 мм. Расплавленная стеклянная масса под действием собственного веса медленно вытекает через отверстия в виде нитей, диаметр которых примерно равен диаметру отверстий. За счёт этой скорости стеклянная нить, пока она ещё не успела полностью охладиться и затвердеть, вытягивается в тонкое волокно.

Кандидат технических наук.
Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1941) — за изобретение промышленного способа производства пряжи и ткани из непрерывного стеклянного волокна.

Публикации 
 Отжиг промышленных стекол [Текст] / Инж. С. Г. Лиознянская ; Инж. С. И. Иофе. - Москва ; Ленинград : Гизлегпром, 1935 ([Серпухов] : тип. "Мособлполиграфтреста"). - Обл., 68 с. : ил.; 22х15 см. - (Труды Научно-исследовательского института стекла).
 Пороки стекломассы. Пер. с нем. Б.М. Фрлоберга. Под ред. Г.Ю. Жуковского, С.И. Иофе. М.-Л. Гизлегпром 1941г. 288 с., ил. + альбом 36 л. фотоилл.
 Стекло [Текст] : Рефератив. указатель тех. лит. / Под ред. канд. тех. наук инж. С. И. Иофе; В сост. указателя принимали участие: М. С. Асланова, Н. Н. Бунеев, С. И. Иофе [и др.]; Гос. н.-и. ин-т стекла и Центр. науч.-тех. б-ка Наркомтекстиля и Наркомлегпрома СССР. - Москва ; Ленинград : Гизлегпром, 1940 (Калуга). - 72 с. : черт.; 22 
 Стекло. Реферативный указатель технической литературы / под ред. С.И. Иофе. М. ; Л. : Государственное издательство легкой промышленности, 1972.

Источники 
 http://toldot.ru/urava/cemetery/graves_11065.html
Инженеры СССР
Похороненные на Востряковском кладбище